Een verkeersweg:
 N106 (België)
 N106 (Frankrijk)
 N106a (Frankrijk)
 N106b (Frankrijk)
 N106 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing